Violette Blanckaert, née le  à Valenciennes, est une actrice française de cinéma et de théâtre.

Biographie 
Issue d’une famille d'artistes, c'est à 12 ans que Gérard Jugnot lui offre son premier rôle au cinéma dans Monsieur Batignole, au côté de Jules Sitruk Michèle Garcia, Jean-Paul Rouve et Damien Jouillerot.

Violette Blanckaert tourne aussi sous la direction de Jacques Otmezguine dans un téléfilm avec Gaspard Ulliel, François Morel et Francis Huster.

Après avoir eu son baccalauréat, elle monte sur Paris, continue ses études, mais s'inscrit en parallèle à des cours de théâtre. Elle intègre le Conservatoire d'art dramatique de Meudon puis l'Entrée des artistes, l'école de théâtre et de cinéma dirigée par Olivier Belmondo.  

À l'obtention de ses diplômes universitaires, elle reprend le chemin du cinéma à temps plein. Elle décroche un rôle dans Les Infidèles avec Gilles Lellouche et Jean Dujardin, puis dans la série d'Hervé Hadmar Les Témoins avec Thierry Lhermitte et à l'été 2015 elle joue le rôle de Paola dans le téléfilm Elles... Les Filles du Plessis de Bénédicte Delmas avec Sandrine Bonnaire, Blandine Bellavoir, Noémie Merlant Camille Aguilar et Roxane Bret .

Elle joue dans différentes pièces de théâtre : Amours et autres futilités au théâtre du Ranelagh, Rencontres au théâtre du Funambule. En  au Théâtre de l'Alliance française Paris XIV, elle est lAnge dans la pièce musicale Le Voyage de Jean Musy. Elle joue également dans Athalie mis en scène par Olivier Bruaux.

En plus de jouer la comédie, elle chante, danse, joue du piano, des percussions et de la guitare. En 2016 elle écrit son  métrage et sa première pièce de théâtre avec Solène Navarre. Elle fonde la même année avec Emmanuel Péru et Solène Navarre la compagnie de théâtre " Les Mômes".

Côté théâtre, elle interprète le rôle de Lili dans la pièce Un soir à Babel mise en scène par Julien Bucci, en tournée dans le cadre du Festival des chemins de traverses. En 2016, elle se produit sur la scène du Théâtre Montmartre Galabru dans la pièce Crazy Girls de et mise en scène par l'humoriste Sabrine et en 2017 dans la comédie Ça fait rire les oiseaux ! Puis elle reprend pendant 2 saisons à Paris et à Avignon L'île des esclaves de Marivaux, mise en scène Mickael Soleirol.

Côté ciné, elle retrouve les plateaux de cinéma en tournant pour Marion Vernoux  dans Bonhomme au côté de Nicolas Duvauchelle, Anna Girardot et Béatrice Dalle puis dans Je ne rêve que de vous réalisé par Laurent Heynemann avec Hippolyte Girardot, Elsa Zylberstein, Emilie Dequenne et Philippe Torreton.

En , l'association Anne-Sophie Deval lui décerne le "Trophée Espoir" qui récompense le talent et la détermination des jeunes comédiens de moins de 30 ans.

Filmographie

Cinéma 
 2002 : Monsieur Batignole de Gérard Jugnot : Sarah Cohen
 2012 : Les Infidèles d'Éric Lartigau : Fanny
 2017 : Bonhomme de Marion Vernoux : Amandine
 2019 : Je ne rêve que de vous de Laurent Heynemann : Christiane Mabire
2021 : Les Tuche 4 de Olivier Baroux : Miss Christelle
2023 : Les Trois Mousquetaires : Milady de Martin Bourboulon : Duchesse de Montpensier

Télévision

Téléfilms 
 1999 : Julien l'apprenti : Cadette Doinot
 2015 : Elles... Les Filles du Plessis de Bénédicte Delmas : Violette

Séries télévisées 
 1997 : Navarro : Marie Galvani 
 1997 : Regrettable incident d'Éric Jamain : Marie 
 2004 : La famille recyclable : Ludivine
 2014 : Les Témoins d'Hervé Hadmar

Théâtre 
 2013 : Amours et autres futilités de David Sordoillet 
 2013 : Rencontres d'Hélène Arié
 2015 : Le Voyage de Jean Musy : Ange
 2016 : Un soir à Babel de Julien Bucci, Marie Némo et Sophie Boissière : Lili
 2016 : Crazy Girls de Sabrine Zayani : Julia
 2017 : Athalie de Jean Racine : Joas
 2017 : Ca fait rire les oiseaux de Solène Navarre et Manu Péru : Élodie
 2017 - 2019 : L'île des Esclaves de Marivaux : Cléanthis
 2018 - 2019 : Encre 2 amours de Damien Dufour : Augustine
 2019 : Herenya, la quête musicale de Damien Dufour : Léa
 2019-2020 : La main visible de Léo Paget et Margaux Mercier : Violette
2019-2021 : Jeux de rôles (Prix de la fondation Bajen) de Nathalie Charade : Claire
 2020 : "l'Etrange affaire Emilie Artois" de Lucas Andrieu et Emma Baudoux : Emilie Artois
2021 : L'âge d'or de Feydeau : Mme Follentin, Gilonne, La collégienne, L'amphytrione, La  passante.

Comédie musicale 
 2004 : Anarkia : Grégorine
 2008 : Grease
 2009 : Victor, Victoria

Notes et références

Liens externes 

Actrice française de cinéma
Naissance en mars 1990
Naissance à Valenciennes
Actrice française de théâtre